John Edward Gray, Brits zoöloog
John Gray (filosoof), Brits filosoof
John Gray (pastor), Amerikaans pastor, auteur en evangelist eerder verbonden aan Lakewood Church.
John Gray (auteur), Amerikaans auteur van onder andere Men Are from Mars, Women Are from Venus
John Gray (therapeut), Amerikaans therapeut
John Gray (bokser), Filipijns bokser